Qārah kan syfta på följande platser:

Saudiarabien 

 Al Qārah (ort), Ash Sharqiyah,

Syrien 

 Qārah (ort), Rif Dimashq, 

Robotskapade Saudiarabienförgreningar
Robotskapade Syrienförgreningar